Баклановская — название населённых пунктов в России:

 Баклановская — деревня в Маркушевском сельском поселении Тарногского района Вологодской области.
 Баклановская — деревня в Тарногском сельском поселении Тарногского района Вологодской области.
 Баклановская — станица в Дубовском районе Ростовской области.
 Баклановская — станица в Изобильненском районе Ставропольского края.